

Сисоєво — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Сисоєво — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел